Толстопятово — название населенных пунктов в России:

 Толстопятово — до 1964 г. название деревни Чапаева в Каргапольском районе Курганской области.
 Толстопятово — до 1964 г. название деревни Приречная в Куртамышском районе Курганской области.